Monts steht für folgende Gemeinden in Frankreich:

 Monts (Indre-et-Loire)
 Monts (Oise)
 Monts-en-Bassin, Département Calvados
 Monts-en-Ternois, Département Pas-de-Calais
 Monts-sur-Guesnes, Département Vienne
 Les Monts-Verts, Département Lozère

Monts ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Monts (1832–1889), deutscher Admiral
 Anton Graf von Monts (Anton Graf von Monts de Mazin; 1852–1930), deutscher Diplomat
 Bertrand von Monts (1854–1929), deutscher Generalmajor 
 Friedrich von Monts (1801–1886), deutscher General der Infanterie
 Hans Paul Graf von Monts (1904–1944), deutscher Hochstapler
 Karl von Monts (1793–1870), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Mons (Begriffsklärung)
 Monz